Ровдушка  — деревня в составе Верхнеаремзянского сельского поселения Тобольского района Тюменской области. 

Рядом протекает река Чукманка. Улиц в деревни нет.

Население

Примечания 

Населённые пункты Тобольского района